Уистан има више значења:

 Општина Уистан (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Уистан (Уистан, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику